Le tournoi de tennis de Luxembourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie International, se dispute du 19 au .

Misaki Doi remporte le simple dames. En finale, elle bat Mona Barthel, décrochant à cette occasion le  en simple de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mona Barthel et Laura Siegemund.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Luxembourg
Tennis en octobre 2015
Tennis